

Patronyme 

 Christian Pander (né en 1983), un footballeur allemand
 Christian Heinrich von Pander (1794-1865), un embryologiste zoologue et paléontologue germano-balte

Autres 
 Pander S-4 Postjager, avion postal néerlandais des années 1930 conçu et construit par